Arctic Circle steht für:

 Arctic Circle, englische Bezeichnung für den Nördlichen Polarkreis
 Arctic Circle – Der unsichtbare Tod, Originaltitel Arctic Circle, finnisch-deutsche Fernsehserie (2018)

Siehe auch:
 Arctic Circle Race,  Langstreckenrennen über drei Tage in drei Etappen im Skilanglauf
 Arctic Circle Raceway, Rennstrecke bei Storforshei in der norwegischen Provinz Nordland